Il doppio del torneo di tennis Agadir Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordi Burillo e Francisco Roig che hanno battuto in finale Jordi Arrese e Jose-Antonio Conde 6-3, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jordi Arrese /  Jose-Antonio Conde (finale)
 Jordi Burillo /  Francisco Roig (Campioni)

 Karim Alami /  Federico Mordegan (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Stefano Pescosolido (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1995